Archangelica slavica är en flockblommig växtart som beskrevs av G.Reuss. Archangelica slavica ingår i släktet Archangelica och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
slavica